Distretto di Semenivka – distretto dell'Ucraina nell'oblast' di Černihiv, soppresso nel 2020
Distretto di Semenivka – distretto dell'Ucraina nell'oblast' di Poltava